Гильермо Энио Бурдиссо (; 26 сентября 1988, Альтос-де-Чипион, провинция Кордова) — аргентинский футболист, центральный защитник клуба «Депортиво Кали». Брат другого известного футболиста, Николаса Бурдиссо. Имеет паспорт гражданина Италии.

Биография 
Гильермо Бурдиссо начал карьеру в клубе «Эль Порвенир» в 2006 году, за который он провёл 3 игры. После этого футболист не выступал за основу клуба. Летом 2008 года Бурдиссо перешёл в «Ривер Плейт», но здесь также не выступал за основной состав. В 2009 году он стал игроком клуба «Росарио Сентраль». 27 февраля 2009 года он дебютировал в основном составе команды в матче с «Банфилдом», в котором его клуб проиграл 1:3. В следующей игре, с «Сан-Лоренсо де Альмагро», Гильермо забил первый гол за «Росарио». Впоследствии футболист стал твёрдым игроком основы команды, проведя 44 матча и забив 4 гола. Несмотря на удачные выступления игрока, «Росарио» по окончании сезона 2010 вылетел во второй аргентинский дивизион.

10 августа 2010 года Бурдиссо перешёл, за 500 тыс. евро на правах аренды с возможностью первоочередного выкупа трансфера футболиста за 4,7 млн евро, в итальянский клуб «Рома», которому аргентинец предпочёл другую римскую команду, «Лацио». 11 сентября 2010 года он дебютировал в составе клуба в матче с «Кальяри», в котором его команда проиграла 1:5.

21 июля 2011 года перешёл в «Арсенал» (Саранди) на правах годичной аренды. 7 августа 2011 года дебютировал за «Арсенал» в матче 1-го тура аргентинской Апертуры 2011 против «Колона» и на 36-й минуте открыл счёт своим голам за «пушкарей». 24 июня 2012 года вместе со своей командой стал чемпионом Аргентины. Для команды из Саранди это стал первый чемпионский титул в истории клуба.

Перед сезоном 2012/13 перешёл в «Боку Хуниорс».

26 января 2010 года Бурдиссо дебютировал в составе сборной Аргентины в товарищеской игре с Коста-Рикой и в первом же матче забил гол; его команда победила 3:2.

Титулы 
  Чемпион Аргентины (1): 2012 (Клаусура)
  Обладатель Кубка Аргентины (1): 2011/12
  Обладатель Кубка Турции (1): 2013/14
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2020
 Обладатель Кубка банка Суруга (1): 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на futbolxxi.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»